

Codici 
 SUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Juanda, Surabaya, Indonesia
 sub – codice ISO 639-3 della lingua suku

Informatica 
 <sub>...</sub> – elemento HTML che formatta il contenuto al pedice

Locuzioni 
 sub – in bibliografia, abbreviazione di sub voce, rimando ad un testo già citato

Musica 
 Sub – album dei Krøyt del 1997
 Sub – album degli Apollyon Sun del 2000

Altro 
 sub – sinonimo di sommozzatore
 sub – persona sottomessa (submissive) nell'ambito del rapporto BDSM